Левый фронт (Россия) — леворадикальная организация, объединяющая сторонников социалистического развития в России, а также других странах бывшего СССР.
 Левый фронт (Франция) — политический альянс, первоначально созданный как объединение французских левых партии для участия в выборах в Европейский парламент 2009 года.
 Левый фронт (Индия)
 Левый фронт (Шри Ланка)
 Левый фронт искусств — творческое объединение, существовало в 1922—1928 годах в Москве, Одессе и других городах СССР.